Contea di Elmore o Elmore County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Elmore – Alabama
 Contea di Elmore – Idaho